

Geografia

Svizzera 
 Rapperswil – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Rapperswil – ex comune ora frazione del comune di Rapperswil-Jona, città nel distretto di See-Gaster (Canton San Gallo)
 Rapperswil-Jona – città nel distretto di See-Gaster (Canton San Gallo)